Деніел «Денні» Ворд () — британське ім'я та прізвище.

 Відомі носії

 Денні Ворд — англійський футболіст
 Денні Ворд — валлійський футболіст
 Денні Ворд — англійський регбіст

Сторінки зі списками однофамільців-тезок